Mitologia japonesa: Kaguya (princesa), personatge d'una llegenda japonesa.
 Biologia: Kaguya (ratolí), ratolí nascut mitjançant partenogènesi artificial, sense participació de mascle.
 Astronàutica: Kaguya (sonda), sonda espacial per a l'exploració de la Lluna.